North Alkali Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 North Alkali Creek (Alkali Creek, Malheur County), Fluss im Malheur County, Bundesstaat Oregon
 North Alkali Creek (Alkali Creek, Park County), Fluss im Park County, Bundesstaat Wyoming

Siehe auch:
 North Fork Alkali Creek